Флори́ан Сте́мпняк (Florian Stępniak OFMCap , настоящая фамилия Józef Stępniak, 3.01.1912 года в деревне Жджары, Польша — 12.08.1942, Дахау, Германия) — блаженный Римско-Католической Церкви, монах, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13.06.1999 года.

Биография 

После окончания средней школы поступил в монашеский орден францисканцев. В 1938 году принёс монашеские обеты, после чего начал обучение в Любленском Католическом Университете, одновременно исполняя пастырские обязанности в монастыре францисканцев в Люблине.

Был арестован 25.01.1940 года и интернирован в концентрационный лагерь Дахау, где погиб в газовой камере 12.08.1942 года.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Литература 
 Jerzy Duchniewski: Błogosławiony ojciec Florian Stępniak. Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2001. ISBN 83-88743-69-4.

Ссылки 
 Краткий биографический очерк

Примечания 

Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши
Христианские святые XX века
Умершие в концлагере Дахау